Seiwa Daigaku bezeichnet:

 Seiwa Daigaku (jap. , engl. Seiwa University), private rechtswissenschaftliche Hochschule in Kisarazu, Präfektur Chiba, Japan
 Seiwa Daigaku (jap. , engl. Seiwa College), private christliche pädagogische Hochschule in Nishinomiya, Präfektur Hyōgo, Japan, siehe Kwansei-Gakuin-Universität